Bârzești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârzești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Bârzești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bârzești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Bârzești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea